Uiterburen (Schildwolde)
Uiterburen (Zuidbroek)
Uiterburen (waterschap)
Uiterburen (natuurgebied)
een deel van het middeleeuwse dorp Siddeburen, zie Siddeburen#Buurtschappen